Pictet är ett schweiziskt efternamn, som burits av  bland andra:

 Adolphe Pictet (1799–1875), språkforskare och författare
 Amé Pictet (1857–1937), kemist 
 Bénédict Pictet (1655–1724), kalvinistisk teolog 
 Charles Pictet de Rochemont (1755–1824), politiker, agronom och diplomat
 François Jules Pictet de la Rive (1809–1872), zoolog och paleontolog
 Jean Pictet (1914–2002), jurist
 Marc-Auguste Pictet (1752–1825), fysiker
 Raoul Pictet (1846–1929), fysiker

Se även

 Prix Pictet

Schweiziska efternamn